Fire Station No. 10 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fire Station No. 10 (Birmingham, Alabama), NRHP-ID: 90001556
 Fire Station No. 10 (Tacoma, Washington), NRHP-ID: 86000966